Bonfire (paard)
 Bonfire (band), Duitse heavy metalband
 Bonfire (album), een 5CD-verzamelbox uit 1997 van de Australische band AC/DC
 Bonfire (Felix Jaehn), een deephouse-nummer uit 2016 van dj Felix Jaehn
 Bonfire (Craig Morgan), een lied van de Amerikaanse zanger Craig Morgan; single van het album 'That's why'
 Bonfire (Third Eye Blind), een lied van de Amerikaanse rockband Third Eye Blind, op het album 'Ursa Major'
 Bonfire (Childish Gambino), een lied van de rapper Childish Gambino, op het album 'Camp'
 Bonfire (Knife Party), een lied van Knife Party, single van de EP 'Rage Valley'

 Bonfire night, Britse feestdag; zie Guy Fawkes Night